Ducato – moneta d'oro 
 Ducato – suddivisione amministrativa o stato sovrano governato da un Duca
 Fiat Ducato – veicolo commerciale leggero della FIAT
 Agos Ducato – società finanziaria italiana

Pagine correlate 

Ducati (disambigua)